Niemcy:
 Senden – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm
 Senden – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Coesfeld

Osoby:
 Ger Senden – holenderski piłkarz

Inne:
 Senden – pałac
 Senden – ród